Диздаревич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Диздаревич, Раиф  (род. 1926) — югославский боснийский политик, Председатель Президиума СФРЮ (1988—1989).
 Диздаревич, Славен  (род. 1981) — словацкий легкоатлет-многоборец.
 Диздаревич, Эмир  (род. 1958) — боснийский шахматист.